Hentges ist der Familienname folgender Personen:

 François Hentges (1885–1968), luxemburgischer Kunstturner
 Gudrun Hentges (* 1964), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Louis Hentges (1818–1891), deutscher Politiker
 Peter Hentges (1714–1782), deutscher Abt
 Pierre Hentges (1890–1975), luxemburgischer Kunstturner
Robert Hentges (* 1940), luxemburgischer Radrennfahrer
 Roger Hentges (1917–1994), staatenloser Agent deutscher Nachrichtendienste